Kamioka est un nom japonais.

Patronyme 
 Toshiyuki Kamioka, né en 1960, chef d'orchestre et pianiste japonais.

Autre 
 (278735) Kamioka, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Kamioka, nom d'un village japonais, proche de la ville de Hida, et site de l'observatoire de neutrinos Super-Kamiokande.